Ignjatovic oder Ignjatović ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Ignjatovic (* 1966), serbischer Basketballtrainer
 Gavrila Ignjatović (1920–2005), serbische Äbtissin des Klosters Ravanica
 Jakov Ignjatović (1822–1899), serbischer Autor aus Ungarn
 Johanna Ignjatovic (* 1952), österreichische Grafikerin
 Nevena Ignjatović (* 1990), serbische Skirennläuferin
 Patrick Ignjatovic (* 1982), österreichischer Fußballspieler